Téthys est initialement le nom francisé d'une déesse marine de la mythologie grecque.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Téthys est un satellite de la planète Saturne.

Biologie et océanographie 
Zoologie
 Tethys est un genre de nudibranches, de la famille des Tethydidae.
 L'Océanite téthys (Oceanodroma tethys) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Hydrobatidae.
 Pedalocreagris tethys est une espèce de pseudoscorpions, de la famille des Neobisiidae.

Monde universitaire
 Téthys est un périodique scientifique édité par la Station marine d'Endoume à Marseille entre 1969 et 1985.
 Téthys est un journal de météorologie et de climatologie méditerranéenne édité par l’université de Gérone entre 1997 et 2019.
 Téthys est un consortium des universités euro-méditerranéennes.

Sciences de la Terre 
 La Téthys est un paléo-océan mésozoïque, qui s'est ouvert au cours du Paléozoique (entre le Cambrien et le Jurassique moyen).
 La Téthys alpine est la portion occidentale du paléo-océan Téthys dont la fermeture a produit les Alpes.
 La Paléo-Téthys est un paléo-océan séparait Gondwana et Laurussia au Paléozoïque. Il s'est ouvert au Silurien et s'est refermé au début du Permien.
 La Proto-Téthys est un paléo-océan du Paléozoïque, formé au Néoprotérozoïque et refermé au Permien.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la mythologie grecque, Téthys est une Titanide (fille d'Ouranos et de Gaïa), et la sœur et épouse d'Océanos.

Culture et société

Entreprises 
 Téthys est le holding qui contrôle les parts familiales dans le groupe industriel L'Oréal.

Monuments 
 La grotte de Téthys est un monument disparu du château de Versailles.

Notes et références